Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу среди юношей до 18 лет 1986 года прошёл с 26 сентября 1984 года по 31 мая. В нём приняли участие 32 сборных, которые боролись за 8 путёвок на финальный турнир. Команды были разделены на 8 групп. Победители групп вышли в финальный раунд.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Ссылки 
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Футбол в Европе в 1984 году
Футбол в Европе в 1985 году
Футбол в Европе в 1986 году
Чемпионаты Европы в 1986 году